«Республика Вороньей улицы» () — детский героико-приключенческий фильм, снятый режиссёром Адой Неретниеце на Рижской киностудии в 1970 году по мотивам произведений писателя Яниса Гризиня.

Сюжет 
Действие фильма происходит на рижской окраине, в Гризинькалнсе, одном из рабочих районов, сразу после революции 1905 года. Ребята Вороньей улицы, чьи отцы трудятся на ближайших заводах и фабриках, противостоят «Империи Тулиана» — группе мальчишек, детей лавочников, с соседней улицы Лауку.

Случайно в руках «республиканцев» оказался саквояж, отданный им на сохранение незнакомцем, уходившем от погони. В нём ребята нашли красный флаг, листовки и тяжёлый железный ящик, закрытый на ключ. Это всё принадлежало подпольщикам, которых Лурих и Янка приняли за агентов охранки. О тайной находке стало известно Тулиану. За горсть конфет он сумел завладеть саквояжем, который с большими усилиями пришлось возвращать обратно.

В ящике был спрятан наборный типографский шрифт, который через циркачей, связанных с подпольем, был отдан владельцам. Полиции удалось напасть на след и арестовать несколько человек, но основной группе удалось бежать.

В ролях 
 Андрис Лиелайс — Лурих, вожак республиканцев
 А. Чивчс — Янка, адъютант
 А. Кралиша — Эльза, боевая девчонка
 А. Лиепиньш — Папуас, «мелюзга»
 А. Апинис — Пексис, «шпион» и «координатор»
 В. Риепша — Рудис, «профессор»
 Гинтс Берзиньш — Карленс
 М. Турке — Миците
 И. Стродс — Виллис, мальчик из цирка
 А. Булдинскис — Липс Тулиан
 Велта Лине — мать Янки
 Эльза Радзиня — мать Эльзы
 Мария Подгурская — «леди Мэри», подпольщица
 Юрис Леяскалнс — Алексей
 Янис Мелдерис — Артур
 Эвалдс Валтерс — чистильщик обуви в городском парке

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Ада Неретниеце
 Автор сценария: Янис Плотниекс
 Оператор: Зигурдс Дюдиньш
 Художник: Герберт Ликумс, Янис Матисс
 Композитор: Маргерис Зариньш

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1970 года
Фильмы Рижской киностудии
Гризинькалнс